Маджестик-12 ( — «Великолепная дюжина») — гипотеза уфологов о существовании секретной группы, состоящей из двенадцати чиновников США, занимающихся координацией изучения НЛО. О ней известно только из документов сомнительного происхождения, датированных 1947 годом, якобы просочившихся в общественные массы с неофициального разрешения «Маджестик-12». Является одним из компонентов «теории всемирного заговора» и уфологической доктрины.

О «Великолепной дюжине», будто бы подчиняющейся непосредственно Г. Трумэну, было сказано в 9-страничном докладе, датированном 18 сентября 1947 г. и помеченном грифом «TOP SECRET // EYES ONLY», экземпляры которого были анонимно высланы нескольким известным уфологам вроде британского уфолога Тимоти Гуда (). В декабре 1984 г. продюсер Джайме Шандера, интересующийся Розуэлльским инцидентом, получил анонимно конверт с этим докладом, на котором был штемпель Альбукерке.



В документе значится: 
Операция «Маджестик-12» — совершенно секретная операция Экспериментально-исследовательского комитета и разведки, подотчётная исключительно и непосредственно Президенту Соединённых Штатов. Операции проекта проводятся под контролем группы «Маджестик-12» («Мэджик-12»), созданной на основании специального секретного указа Президента Трумэна 24 сентября 1947 года по рекомендации доктора Вэнневара Буша и министра Джеймса Форрестола
...
Для сохранения секретности связь между проектом «Сайн» и «Маджестик-12» была ограничена двумя лицами из разведки Главного технического управления. Их роль заключалась в передаче информации. В декабре 1948 года «Сайн» был преобразован в проект «Градж». В настоящее время операция проводится под кодовым названием «Синяя книга». Связь поддерживается через офицера ВВС, руководителя проекта.

Утверждалось, что в состав группы входили следующие военные, политики и учёные:

 Роскоу Хилленкоттер
 Вэнивар Буш
 Джеймс Форрестол
 Натан Твининг
 Хойт Ванденберг
 Детлев Вулф Бронк
 Джером Кларк Хансейкер
 Сидни Уильям Соерс
 Гордон Грей
 Дональд Говард Мензел
 Роберт Миллер Монтагю
 Ллойд Беркнер

Проводились проверки на подлинность документа. 
На основании того, что подпись в этом докладе идентична подписи Трумэна в некоторых документах, некто Джо Никел и Джон Фишер пришли к выводу, что она сфабрикована; отсюда и весь доклад может считаться подделкой. 
Другой довод — шрифт пишущей машинки (как выяснилось, марки «Смит-Корона»), который, будучи введённым в 1960-е, как будто никак не мог использоваться в 1940-х.

Другие расследования, в частности, проведенное уфологом Стэнтоном Фридманом, выявили вероятную несостоятельность аргументов в пользу поддельности документов, из чего делается вывод о возможной реальности группы «Маджестик-12».

Документы о предполагаемом создании, составе и целях группы «Маджестик-12» находятся в свободном доступе на сайте ФБР. Несмотря на пометку «Подделка» и рекомендацию закрыть дело об обнародовании этих документов ввиду их подложности, в тексте присутствует большое количество вымаранных частей, имен, дат и других сведений, что у многих уфологов вызывает вопросы относительно целей и исполнителей настолько подробной и детальной фальсификации, требующей соответствующих профессиональных навыков, большой осведомленности в сущности излагаемых в ней фактов и доступа к другим секретным материалам и архивным документам ФБР и ЦРУ.

Кроме того, многие факты, на которые указывают сторонники версии о фальсификации, при тщательном анализе нередко подвергаются критике как несостоятельные. На основании этого некоторые уфологи (в частности, известный американский физик-ядерщик Стэнтон Фридман, проводивший анализ документов и поиск доказательств их подлинности) делают вывод о подлинности документов, и следовательно — и о реальности группы «Маджестик-12».

Писатель Кристофер Бакли утверждает, что «Маджестик-12» было создано для фальсификации явлений НЛО и дальнейших, якобы, их исследований. Таким образом правительство США воздействует на сознание необразованных американских граждан.

Ричард Доти, который в 1980-е годы был специальным агентом Управления специальных расследований ВВС США, и служил на авиабазе Киртленд в Альбукерке заявлял, что ему было поручено подделывать документы и дезинформировать уфологов, в частности, он сфабриковал и документ о «Маджестик-12». В течение ряда лет Доти рассказывал эту историю по-разному, в ней есть противоречия. ВВС США отказываются комментировать его утверждения.

В культуре 

 В компьютерной игре Deus Ex фигурирует группировка Majestic-12, стремящаяся к контролю над миром;
 В серии игр Destroy All Humans! агенты «Маджестик» являются врагами, и в одной из миссий необходимо уничтожить их базу;
 Упоминается в аниме «Эксперименты Лэйн»;
 Упоминается в игре «Clannad»;
 Фигурирует в игре «Зона 51»;
 В игре Tomb Raider III: Adventures of Lara Croft на уровне High Security Compound стоят ящики с отметкой MJ-12;
 Упоминается в мистическом триллере «Без предупреждения» (Unaware).
 Тёмные небеса (телесериал)
 Секретные материалы (телесериал) в 4й и 5й серии «Зазеркалье», 6го сезона.
 Упоминается в песне «Aliens Exist» с третьего студийного альбома Enema of the State калифорнийской поп-панк группы Blink-182
 В сатирическом романе Кристофера Бакли «Зелёные человечки» организация в центре сюжета.

Примечания

Литература 
 Стив Альтен.«Воскрешение Майа»
 Б. Шуринов. «Загадка Розуэлла»

Ссылки 

 Тайные правительства: Маджестик 12
 Упоминание о Маджестик 12 в трудах уфолога Вл. В. Золотухина
 Majestic Doc`s

Уфология
Мистификации
Теории заговора